Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Anmerkungen 

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935